O VirtuSphere é a designação comercial de um sistema de hardware desenvolvido pela empresa do mesmo nome e que pretende dar uma sensação de maior realismo aos utilizadores de jogos e de outros programas informáticos.

Consiste numa esfera com dimensão suficiente para que o utilizador possa estar de pé no seu interior e realizar movimentos livremente. Quando o utilizador entra na esfera, sensores internos detectam todos os seus movimentos e transmitem essas informações ao computador. A seguir, uma plataforma especial instalada no equipamento permite que o jogador caminhe normalmente dentro do VirtualSphere e gire para qualquer direcção. Para poder observar o ambiente que o rodeia, o jogador utiliza óculos 3D sendo assim inserido num ambiente de realidade virtual, tendo total controlo dos movimentos do personagem dos jogos em que participa. Para fazer o personagem do jogo andar, correr ou girar, entre outros movimentos, o seu corpo tem de fazer a mesma coisa.

Segundo os inventores, o VirtuSphere pode funcionar isoladamente ou conectado em rede com outros utilizadores. Pode ser transportado num por automóvel e montado em cerca de quatro horas. Além do uso meramente lúdico e pessoal, o sistema poderá vir a ser usado em simulações de cariz militar, policial, actividades perigosas e missões de resgate. Poderá ainda ser usado para fins de exercício desportivo ou terapêutico, de educação escolar ou museológica, na arquitectura, imobiliária e construção, viagens e turismo virtual, entre outras aplicações.

Ligações externas 
Site da empresa VirtuSphere

Ver também

 Realidade virtual

Realidade virtual